Хакалко има више значења:

 Хакалко (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Хакалко (Коскатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику